Вульфхильда () — женское имя. Известные носительницы:
 Вульфхильда Баркингская (940 — около 1000) — настоятельница Баркингского монастыря, святая
 Вульфхильда Норвежская (1020—1071) — дочь короля Норвегии Олава II Святого; герцогиня Саксонии по браку с Ордульфом
 Вульфхильда Саксонская (1072—1126) — дочь герцога Саксонии Магнуса; герцогиня Баварии по браку с Генрихом IX Чёрным
 Вульфхильда Хаконсдоттер (около 1095 — около 1148) — дочь Хакона Финнссона; королева Швеции по бракам с Инге II Младшим и Сверкером I; королева Дании по браку с Нильсом
 Вульфхильда Баварская (умерла после 1160) — дочь герцога Баварии Генриха IX Чёрного; жена Рудольфа Брегенцкого